alternatieve naam voor Much Wenlock, plaats in Shropshire, Engeland
 een geologisch tijdperk, zie Wenlock (tijdperk)